

Toponyme

Fayette en Alabama ;
 Fayette dans l'Indiana ;
 Fayette en Iowa ;
 Fayette dans le Maine ;
 Fayette dans le Mississippi ;
 Fayette dans le Missouri ;
 Fayette dans l'État de New York
 Fayette dans l'Ohio
 Fayette dans l'Utah ;

Aix-la-Fayette, commune française du département du Puy-de-Dôme.

Patronyme 

 Régis Fayette-Mikano, rappeur, auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur français.

Voir aussi 

Patronyme français